Шпион, выйди вон!

 Шпион, выйди вон! (роман)
 Шпион, выйди вон! (сериал)
 Шпион, выйди вон! (фильм)